Rafael Gómez puede referirse a:

Rafael Gómez (1835-1908) escritor y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
Rafael Gómez Aguilar (1929- ) político mexicano gobernador del estado de Nayarit.
Rafael Gómez Llorens (1983- ) futbolista español.
Rafael Gómez Montero (1922-1994) periodista y poeta español.
Rafael Gómez Montoya (1967- ) político español, alcalde de Leganés.
Rafael Gómez Nieto (1921-2020) miembro de La Nueve
Rafael Gómez Ortega (1882-1960) torero español apodado el Gallo.
Rafael Gómez Pérez (1935- ) periodista y crítico literario español.
Rafael Gómez Sánchez (1944- ) empresario de Córdoba, España, y político municipal.